WCG RU Preliminaries 2013 — российские отборочные игры 2013 года за право участия в чемпионате мира по киберспорту. World Cyber Games (сокращено WCG) — это один из крупнейших мировых чемпионатов по компьютерным играм, ежегодно проводимый во многих странах и собирающий лучших игроков планеты. Российские игроки принимают активное участие в этих чемпионатах, начиная с 2001 года.

Дисциплины 
Соревнования проводились по следующим дисциплинам:
  StarCraft II (1 на 1)
  FIFA 13 (1 на 1)
  League of Legends (5 на 5)
  CrossFire (5 на 5)
  World of Tanks (7 на 7)

Всероссийский финал 
Всероссийский финал прошел в Москве с 31 августа по 1 сентября 2013 года.

StarCraft II 

 Первое место —  Кузнецов "Brat_OK" Павел — квота на финал WCG 2013
 Второе место —  Гульдяшев "Rox.KIS.LiveZerg" Андрей — квота на финал WCG 2013

League of Legends 
 Первое место —  mjaso — квота на финал WCG 2013
 Второе место —  White Horse

FIFA 
 Первое место —  elinho — квота на финал WCG 2013
 Второе место —  Aruhito73

World of Tanks 
 Первое место —  RR-Unity — квота на финал WCG 2013
 Второе место —  M1ND

CrossFire 
 Первое место —  Jeremiah — квота на финал WCG 2013
 Второе место —  TheRED

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Российских отборочных игр .
 Официальный сайт World Cyber Games .

World Cyber Games